Dit is een lijst van planetoïden 47501-47600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (47501) - || 2000 AN53|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47502) - || 2000 AN54|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47503) - || 2000 AQ54|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47504) - || 2000 AJ56|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47505) - || 2000 AB57|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47506) - || 2000 AA58|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47507) - || 2000 AM58|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47508) - || 2000 AQ58|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47509) - || 2000 AJ60|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47510) - || 2000 AL60|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47511) - || 2000 AN60|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47512) - || 2000 AY60|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47513) - || 2000 AS66|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47514) - || 2000 AW66|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47515) - || 2000 AB69|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47516) - || 2000 AQ69|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47517) - || 2000 AT71|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47518) - || 2000 AU71|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47519) - || 2000 AK79|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47520) - || 2000 AO79|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47521) - || 2000 AS84|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47522) - || 2000 AW84|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47523) - || 2000 AB85|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47524) - || 2000 AJ90|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47525) - || 2000 AL90|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47526) - || 2000 AM90|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47527) - || 2000 AR90|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47528) - || 2000 AE95|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47529) - || 2000 AM96|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47530) - || 2000 AO96|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47531) - || 2000 AY96|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47532) - || 2000 AF97|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47533) - || 2000 AY97|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47534) - || 2000 AD98|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47535) - || 2000 AA99|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47536) - || 2000 AB102|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47537) - || 2000 AP108|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47538) - || 2000 AR113|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47539) - || 2000 AZ113|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47540) - || 2000 AK115|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47541) - || 2000 AX115|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47542) - || 2000 AN118|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47543) - || 2000 AP118|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47544) - || 2000 AW118|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47545) - || 2000 AZ118|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47546) - || 2000 AN119|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47547) - || 2000 AM121|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47548) - || 2000 AO124|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47549) - || 2000 AE126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47550) - || 2000 AS126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47551) - || 2000 AM128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47552) - || 2000 AR128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47553) - || 2000 AE129|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47554) - || 2000 AN130|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47555) - || 2000 AM136|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47556) - || 2000 AL137|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47557) - || 2000 AP137|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47558) - || 2000 AU137|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47559) - || 2000 AK143|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47560) - || 2000 AD144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47561) - || 2000 AA147|| 4 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (47562) - || 2000 AZ148|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47563) - || 2000 AW149|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47564) - || 2000 AD150|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47565) - || 2000 AJ150|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47566) - || 2000 AU150|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47567) - || 2000 AL154|| 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47568) - || 2000 AW155|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47569) - || 2000 AP159|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47570) - || 2000 AM162|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47571) - || 2000 AT162|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47572) - || 2000 AK167|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47573) - || 2000 AV170|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47574) - || 2000 AF171|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47575) - || 2000 AL172|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47576) - || 2000 AW172|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47577) - || 2000 AD173|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47578) - || 2000 AT174|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47579) - || 2000 AW174|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47580) - || 2000 AQ175|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47581) - || 2000 AN178|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47582) - || 2000 AO179|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47583) - || 2000 AW182|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47584) - || 2000 AX182|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47585) - || 2000 AA192|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47586) - || 2000 AE193|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47587) - || 2000 AU198|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47588) - || 2000 AM201|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47589) - || 2000 AY201|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47590) - || 2000 AY202|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47591) - || 2000 AD203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47592) - || 2000 AO203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47593) - || 2000 AF204|| 12 januari 2000 || D. K. Chesney
|-
| (47594) - || 2000 AQ204|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47595) - || 2000 AK207|| 3 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47596) - || 2000 AA213|| 6 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47597) - || 2000 AK214|| 6 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47598) - || 2000 AR215|| 7 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47599) - || 2000 AB216|| 7 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47600) - || 2000 AF227|| 10 januari 2000 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten